Der Name Sulgen bezeichnet verschiedene Orte:
 die Gemeinde Sulgen TG im Bezirk Weinfelden (ehemals Bischofszell), Kanton Thurgau, Schweiz.
 den Ortsteil Sulgen (Schramberg) der Stadt Schramberg im Schwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland.
 das ehemalige Dorf Sulgen, heute Sulgenbach (Berner Quartier).